Le terme Montagnais peut se référer à:

Peuple 
 Les Innus, aussi appelés Montagnais, sont un peuple autochtone originaire de l’Est de la péninsule du Québec-Labrador, au Québec, au Canada.

Langues 
 L’innu-aimun, aussi appelé innu ou montagnais, langue algonquienne parlée par les Innus.

Toponymes 
 Le lac aux Montagnais, dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. 
 La rivière aux Montagnais, dans le territoire non organisé de Lac-Jacques-Cartier, MRC de La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.

Voir aussi 
Montagnard